Greenwood, que en inglés significa «bosque verde», es un apellido y topónimo que puede hacer referencia a:

Personas 
 Colin Greenwood (1969), músico británico, integrante del grupo rock Radiohead como bajista.
 Jonny Greenwood (1971), guitarrista británico, también integrante de Radiohead y hermano del anterior
 Bruce Greenwood (1956), actor canadiense.
 Ed Greenwood (1959), escritor canadiense de literatura fantástica y juegos de rol.
 David Greenwood (1957), jugador estadounidense de baloncesto durante los años 1980.

Autores de nombres científicos 
 Peter Humphry Greenwood, 1927-1995, ictiólogo inglés.
 E.W.Greenw. Edward Warren Greenwood 1918-2002.
 Greenw. William Frederick Neville Greenwood fl. 1917-31

Lugares 
 Australia
 Greenwood, localidad en el estado de Australia Occidental.

 Canadá
 Greenwood, ciudad en la provincia de Columbia Británica.
 Greenwood, población en la provincia de Nueva Escocia.

 Estados Unidos
 Greenwood, en el estado de Arkansas.
 Greenwood, en el estado de California.
 Greenwood, en Carolina del Sur.
 Greenwood, en Delaware.
 Greenwood, en Florida.
 Greenwood, en Illinois.
 Greenwood, en Indiana.
 Greenwood, en Luisiana.
 Greenwood, en Maine.
 Greenwood, en Minnesota.
 Greenwood, en Misisipi.
 Greenwood, en Misuri.
 Greenwood, en Nebraska.
 Greenwood, en Nueva York.
 Greenwood, en Pensilvania.

 Varias localidades en Texas:
 Greenwood, en el Condado de Midland.
 Greenwood, en el Condado de Parker.
 Greenwood, en el Condado de Wise.
 Varias localidades en Wisconsin:
 Greenwood, en el Condado de Clark.
 Greenwood, en el Condado de Taylor.
 Greenwood, en el Condado de Vernon.